Gonzalo Bravo puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Gonzalo Martín Bravo (1990-), futbolista argentino.
 Gonzalo Bravo Castañeda (1951-), historiador y académico español.
 Gonzalo Bravo Grájera (1600-1672), obispo español. 
 Gonzalo Bravo Álvarez (1962-), obispo chileno.